«Одержимость» () — американский драматический фильм режиссёра Дэмьена Шазелла, повествующий о конфликте между исполнителем на ударных инструментах Эндрю Ниманом (Майлз Теллер) и руководителем джазового коллектива Терренсом Флетчером (Джей Кей Симмонс), известным своим безжалостным нравом. Сценарий, также написанный Шазеллом, в значительной мере основан на личном опыте режиссёра: студентом он играл барабанах в джазовом оркестре . Второстепенные роли исполнили Пол Райзер, Мелисса Бенойст и Остин Стоуэлл.

Премьера картины состоялась на открытии ежегодного кинофестиваля  16 января 2014 года. «Одержимость» была отмечена двумя наградами фестиваля: премией большого жюри и призом зрительских симпатий за лучший драматический фильм. Вскоре после премьеры  приобрела права на дистрибуцию ленты в Соединённых Штатах и Канаде. «Одержимость» собрала более 48 миллионов долларов при бюджете в 3,3 миллиона. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 94%, основанный на 270 полученных рецензиях.

«Одержимость» собрала большое количество наград и номинаций, в основном за сценарий и режиссуру Шазелла, игру Симмонса и монтаж . На 87-й церемонии вручения «Оскар» фильм был представлен в пяти категориях, победив в трёх: «Лучшая мужская роль второго плана» (Симмонс), «Лучший монтаж» (Кросс) и «Лучший звук». «Одержимость» также забрала три награды из пяти возможных на 68-й премии BAFTA, включая «Лучшую мужскую роль второго плана» (Симмонс), «Лучший монтаж» (Кросс) и «Лучший звук». Кроме того, игра Симмонса была отмечена наградами «Золотой глобус», «Премией Гильдии киноактёров США» и Critics’ Choice Movie Awards. В Американском институте киноискусства «Одержимость» выбрали в качестве одного из десяти лучших фильмов года.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Одержимость